

Persone
 Chris McCullough (1995) – cestista statunitense
 Colleen McCullough (1937-2015) – scrittrice australiana
 David McCullough (1933-2022) – storico statunitense
 Henry McCullough (1943-2016) – musicista nordirlandese
 Jerry McCullough (1973) – ex cestista statunitense
 John McCullough (1956) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 John Edward McCullough (1832-1885) – attore teatrale statunitense
 Kára McCullough (1991) – modella statunitense, Miss USA 2017
 Kimberly McCullough (1978) – attrice e ballerina statunitense
 Luke McCullough (1994) – calciatore nordirlandese, di ruolo difensore
 Philo McCullough (1893-1981) – attore cinematografico e televisivo statunitense
 Shanna McCullough (1960) – attrice pornografica statunitense

Personaggi immaginari
 Bonnie McCullough – personaggio della serie di romanzi di Lisa Jane Smith Il diario del vampiro